Ве́дды ( — ˈvædːaː,  — Vēṭuvar) — народ, коренное население Шри-Ланки. Населяют главным образом Восточную провинцию. Численность — 2500 чел.

Язык — ведда, является креольским языком на основе сингальского и предположительно древнего языка веддов, который не зафиксирован наукой. Используют также сингальский. Имеют тайные ритуальные говоры.

Религия — буддизм, индуизм, с сохранением традиционных культов. Развито шаманство, магия и ритуальные танцы.

Этимология 
Современный этноним и самоназвание (ед. ч. ведда; варианты: веда, беда, веддо, ваедда; сингальское väddā, мн. ч. väddō; тамильское vedan), этимологически восходит к санскритскому vyādha («стрелок из лука, охотник»). Распространено и собственно сингальское название vanyalā-ätto («живущие в лесу», «лесные люди», «владельцы леса»); им пользуются и сами ведды. Посетивший Цейлон в 1874 году русский востоковед-индолог И. П. Минаев выводил название этого народа от сингалезского bedi — «лес».

Место проживания 
В настоящее время живут преимущественно в провинциях Восточной и Ува. Веддарата — «страной веддов» называют округ Бинтенне (верховья рек Гал-Оя и Мадура-Оя)

Происхождение 

Протоведдоиды населяли многие районы Южной Азии. Ещё в последние века до н. э. они жили по всему острову, но были вытеснены сингалами и тамилами. Сингальские правители использовали их как отличных разведчиков и стрелков из лука в борьбе с колонизаторами.

Антропология 
Раса — веддоидная. Близки бхилам Центральной Индии и ряду племён Южной Индии. Низкорослы — средний рост — 153 см.

Социальная структура 
Ведды подразделяются на 9 родовых групп (варуге): морана, унапана, ругам, уру, тала, натудена, кирито, мэбилле, гама. Члены каждой группы обладали равными правами охоты, сбора ягод и мёда, рыбной ловли, пользования пещерами и гротами на территории своего обитания. Сейчас ведды делятся на сельских и лесных. Правительство старается их ассимилировать.

Семья моногамная. Замужние дочери живут с родителями, сыновья — нет. В брак вступают рано. Права равные. Идеальным считается кросскузенный брак (между детьми брата и сестры). Ортокузенный брак (между детьми двух братьев или сестёр) считается кровосмешением. Распространены сорорат (брак мужчины с сестрой умершей жены) и левират (брак женщины с братом умершего мужа). Брачные церемонии просты: жених дарит подарки родителям и ближайшим родственникам супруги, устраивая для них угощение.

Брачные обычаи веддов просты, у них возможны разводы и повторные браки. Счёт родства ведётся по женской линии.

Хозяйство 

Традиционные занятия веддов: охота, в том числе на слонов, бортничество и собирательство, на чём основывалась их меновая торговля, отчасти подсечно-огневое земледелие. К настоящему времени многие ведды перешли к пашенному земледелию и рыбной ловле. 

Основные занятия: ручное подсечно-огневое земледелие (суходольные культуры), охота, рыболовство, собирательство. 

Ремёсла не развиты. Есть гончарство, но примитивное.

Основное оружие охоты — лук и стрелы. Известны также дротик, копьё, силки, ловушки. В прошлом практиковалась загонная охота на слонов. В небольшом количестве сейчас появляется огнестрельное оружие.

Традиционное жилище — шалаш. Материалы: прутья, кора, солома, трава. Внутри — оленьи шкуры, глиняная посуда, ступа, топоры, мотыги, оружие. Открытый очаг находится вне жилища. Огонь добывают трением.

Исконно ведды жили в шалашах, пещерах, даже домиках на деревьях, сейчас придерживаются общих деревенских традиций в их простом варианте. 

Одежда: набедренная повязка, передник из коры дерева рити. Позже стали распространяться саронги, блузки, сари. Женщины носят хлопчатобумажные белые юбки до колен. Хлопчатобумажные ткани покупают в Баттикалоа.

Пища: плоды земледелия, охоты и собирательства. Предпочитают мясо животных. В качестве посуды употребляют высушенные плоды растений.

См. также 

 Андаманцы
 Аэта

Примечания

Литература

Ссылки 
 Vedda lore
 East coast Veddas
 Veddas — now only a household name
 Фотокаталог Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Народы Шри-Ланки
Коренные народы
Охотники-собиратели